

Carriera
Le sue prime vittorie di rilievo sono state quelle nei campionati nazionali svizzeri dove ha ottenuto tre titoli nazionali nel 1971, 1972 e 1974.

La sua prima presenza nel motomondiale in posizione a punti risale al motomondiale 1973 in occasione del GP di Spagna dove in classe 250 ha ottenuto il settimo posto.

Ha poi partecipato continuativamente al mondiale dal motomondiale 1975 al motomondiale 1984 ottenendo quale miglior risultato finale il terzo posto in classe 125 nell'annata 1979. Pur non avendo mai vinto un singolo gran premio, è finito 14 volte sul podio oltre ad avere ottenuto 6 pole position.

Risultati nel motomondiale

Classe 80

Classe 125

Classe 250

Note

Collegamenti esterni